Ashley-Cooper è un cognome.

 Conti di Shaftesbury:
Anthony Ashley-Cooper, I conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1621-1683)
Anthony Ashley-Cooper, II conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1652-1699)
Anthony Ashley-Cooper, III conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1671-1713)
Anthony Ashley-Cooper, IV conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1711-1771)
Anthony Ashley-Cooper, V conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1761-1811)
Cropley Ashley-Cooper, VI conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1768-1851)
Anthony Ashley-Cooper, VII conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1801-1885)
Anthony Ashley-Cooper, VIII conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1831-1886)
Anthony Ashley-Cooper, IX conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1869-1961)
Anthony Ashley-Cooper, X conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1938-2004)
Anthony Ashley-Cooper, XI conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (1977-2005)
Nicholas Ashley-Cooper, XII conte di Shaftesbury – nobiluomo inglese (nato nel 1979)
 Adam Ashley-Cooper – giocatore di rugby australiano
 Anthony Henry Ashley-Cooper – giocatore di cricket inglese, conosciuto come Henry Ashley
 Edward Ashley-Cooper – attore australiano
 F. S. Ashley-Cooper – storico e statistico del cricket inglese